AEGON Classic 2009 er en professionel tennisturnering for kvinder, der bliver spillet udendørs på græsbaner og som markerer starten på kvindernes græsbanesæson. Årets turnering er den 27. udgave af turneringen, og den er en del af WTA Tour 2009, hvor den er kategoriseret som en WTA International-turnering. Kampene bliver afviklet i Edgbaston Priory Club i Birmingham, Storbritannien i perioden 8. – 14. juni 2009.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen har deltagelse af 56 spillere. Heraf havde de 42 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens ti spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), heraf to lucky loser (LL), som erstattede Mara Santangelo og Kaia Kanepi, som med kort varsel meldte afbud på grund af skader. Endelig var fire spillere blevet tildelt et wildcard (WC).

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kilder / eksterne henvisninger 
Lawn Tennis Association – AEGON Classic  
Sony Ericsson WTA Tour – AEGON Classic, Birmingham – Main Draw Singles  
Sony Ericsson WTA Tour – AEGON Classic, Birmingham – Qualifying Singles  

WTA Tour 2009